Shetek steht für:

 Shetek Township im Murray County, Minnesota, USA
 Lake Shetek im Südwesten des US-Staates Minnesota, USA